Malvas bezeichnet:

in Ecuador:
 Malvas (El Oro), ein Ort und eine Parroquia im Kanton Zaruma, Provinz El Oro

in Peru:
 Malvas (Ancash), ein Ort in der Provinz Huarmey, Region Ancash
 Distrikt Malvas, ein Verwaltungsbezirk in der Provinz Huarmey, Region Ancash
 Río Malvas, ein linker Nebenfluss des Río Huarmey